Die Senatoren im 52. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1890 und 1891 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 52. Kongresses ging vom 4. März 1891 bis zum 3. März 1893. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 7. Dezember 1891 bis zum 5. August 1892 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 5. Dezember 1892 bis zum 3. März 1893.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 51. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 51 Republikaner und 35 Demokraten im Senat, zwei Sitze waren vakant. Bei den Wahlen 1890 und 1891 gewannen die Demokraten drei Sitze der Republikaner, diese verloren zwei weitere Sitze an einen Unabhängigen und einen Vertreter der People’s Party, der sich der Unabhängige bald ebenfalls anschloss. Die Anhänger der People’s Party werden als Populisten bezeichnet. Ein demokratischer Senator in Florida wurde erst im Mai wiedergewählt, der gewählte demokratische Senator von New York trat sein Amt erst im Januar 1892 nach Ende seiner Amtszeit als Gouverneur an. Dadurch begann der Kongress mit 46 Republikanern, 36 Demokraten und zwei Populisten im Senat, vier Sitze waren vakant. Von den beiden aus dem vorigen Kongress vakanten Sitzen konnten die Demokraten und Republikaner jeweils einen erobern. Mehrere Wechsel wegen Tod oder Rücktritt von Senatoren änderten nichts an der parteipolitischen Zusammensetzung des Senats, von Januar 1892 bis zum Ende des 52. Kongresses saßen daher 47 Republikaner, 39 Demokraten und zwei Populisten im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 52. Kongresses war Levi P. Morton Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 4. März bis zum 6. Dezember 1891 war weiter der vom 51. Kongress gewählte Charles F. Manderson Präsident pro tempore, er versah das Amt weiter vom 7. Dezember 1891 bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1893.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Populist Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1893 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1895 und die der Klasse III bis zum 3. März 1897. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Kyle war ursprünglich als Unabhängiger gewählt worden.
 b) Carlisle trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 26. Mai an.
 c) Hill wurde zwar rechtzeitig zum 4. März 1891 gewählt, beendete aber erst seine Amtszeit als Gouverneur, bevor er das Amt des Senators antrat.

Einzelnachweise 

052
Vereinigte Staaten, Senat #052
Senatoren 052